La A.S.D. Lanciano Calcio 1920 es un club de fútbol Italiano de la ciudad de Lanciano (Chieti), en los Abruzos. Fue fundado en 1919 y refundado tres veces. Actualmente juega en la Eccellenza Abruzzo, la división regional de los Abruzos de la Eccellenza, correspondiente al quinto nivel de competición del sistema de ligas del fútbol italiano.

Jugadores

Plantilla

Jugadores destacados
  Salvatore Bocchetti
  Davide Bombardini
  Dražen Bolić
  Eduardo Morillo

Palmarés 
 Scudetto Dilettanti (1): 1998-99

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial 
 soccerway.com

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1920
Deporte en Abruzos
Italia en 1920